Association Football Club Darwen é um clube de futebol da cidade de Darwen, Lancashire, Noroeste da Inglaterra.

Ligações externas
Página oficial

Clubes de futebol da Inglaterra
Clubes de futebol fundados em 1870